Supercoppa italiana 2021 byl zápas Supercoppa italiana, tedy italského fotbalového Superpoháru. Střetly se v něm týmy FC Inter Milán jakožto vítěz Serie A ze sezóny 2020/21, a celek Juventus FC, který se ve stejné sezóně stal vítězem italského fotbalového poháru Coppa Italia v sezoně 2020/21. Tyto dva kluby se o trofej střetli již podruhé (2005 – vítěz Inter).

Zápas se odehrál 12. ledna 2022 v italském městě Milán na stadionu Giuseppe Meazza. Zápas vyhrál klub z Milána Inter .

Detaily zápasu

Odkazy

Reference

Související články 
 Supercoppa italiana

Supercoppa italiana
Zápasy Juventusu
Zápasy Interu Milán
Fotbal v Itálii v roce 2021